Menschig ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Menschig (* 1967), ehemaliger deutscher Eishockeyspieler
 Diana Menschig (* 1973), deutsche Schriftstellerin